A New Life Church é uma igreja localizada em Colorado Springs, Colorado, EUA. Fundada em 1984 por Ted Haggard, é um megatemplo, contando com aproximadamente 14000 membros.

A New Life Church é liderada pelo pastor Brady Boyd, desde 27 de agosto de 2007.

Ligações externas 
 Site da Igreja

Megaigrejas neopentecostais